Por Elmwood pode estar à procura de:
 Elmwood (Illinois)
 Elmwood (Luisiana)
 Elmwood (Nebraska)
 Elmwood (Wisconsin)

Ver também 
 Elmwood Park

Desambiguações de topônimos